Lightwave  – gruppo musicale di musica elettronica francese
 LightWave 3D  – programma di computer grafica